Miejscowości w Polsce:
 Kocudza Druga
 Kocudza Górna
 Kocudza Pierwsza
 Kocudza Trzecia
 Kocudza – część wsi Paary w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Susiec
 Kocudza –  gromada w powiecie janowskim